John Quayle ist der Name folgender Personen:

* John Quayle (Politiker) (1868–1930), US-amerikanischer Politiker
 John Quayle (Schauspieler) (* 1938), US-amerikanischer Schauspieler